Всемирная премия фэнтези за лучший роман () — награда в номинации «роман» (), присуждаемая на ежегодном Всемирном конвенте фэнтези. 

Присуждается с 1975 года за произведения, написанные в жанре фэнтези и опубликованные на английском языке в предыдущем календарном году. Выдвигаться могут только живущие на момент номинации авторы. Работа, выдвигаемая в этой категории, должна быть объёмом не менее 40 000 слов. Участники текущего конвента и предыдущих двух могут номинировать до 5 произведений в каждой категории на премию. Два романа, набравших больше всех голосов, попадают в финальный бюллетень. Остальных финалистов, как и победителей, выбирает жюри, которое меняется каждый год. До 2015 года включительно победителю вручали статуэтку в виде бюста Говарда Лавкрафта, последующие награды изготовлены в виде дерева.

Всего на конец 2021 года премию получили 48 человек. Шесть раз награды вручались двум авторам одновременно (в 1985, 1991, 2001, 2003, 2009  и 2018 годах). Пять раз награду получили повторно: Джин Вулф (1981, 2007), Джеффри Форд (1984, 1998), Патриция Маккиллип (1975, 2003), Тим Пауэрс (1993, 2001) и Джеймс Морроу (1991, 1995). Романы Стивена Кинга были номинированы 9 раз (в том числе один раз как совместная работа с Питером Страубом), но не получили ни одной премии.

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Литература

Ссылки 
 World Fantasy Convention official site
 Лауреаты и номинанты World Fantasy Award на сайте Фантлаб

Всемирная премия фэнтези
Списки:Фэнтези
Списки лауреатов премий